Мандариновый полоз, или полоз-мандарин (), — вид змей из семейства ужеобразных, обитающий в Юго-Восточной Азии.

Описание 

Общая длина достигает 100—120 сантиметров, встречаются также особи длиной 160—170 см. Брюшные кили не развиты. Основной тон окраски от серого до серо-коричневого, у некоторых представителей спинная чешуя может иметь красноватые или коричневые пятна в центре. Спина и хвост покрыты овальными или округлыми жёлтыми пятнами, часто окружённые чёрной окантовкой, которая может быть намного шире самого пятна. В центре пятен присутствуют чёрные точечки, у многих особей пятна вытянуты и заходят на бока. На голове присутствует рисунок из двух V-образных чёрных полос, одна из которых тянется через глаза, а другая позади глаз, на затылке. Брюхо кремово-белого цвета с большими чёрными прямоугольными пятнами, заходящими с боков.

Образ жизни 
Населяет горные леса, встречается на высоте до 3000 м над уровнем моря. Предпочитает каменистые места поросшие кустарником. Питается мелкими мышами, в поисках которых регулярно посещает норы грызунов и поедает новорождённых детёнышей.

Размножение 
Эта яйцекладущая змея. Самка откладывает до 10 яиц.

Распространение 
Обитает на юге Китая, в Тайване, восточной Индии, на севере Вьетнама, в Мьянме и Лаосе.

Примечания

Ссылки

Литература 
 Cantor, 1842 : General Features of Chusan, with remarks on the Flora and Fauna of that Island. Annals and Magazine of Natural History, ser. 1, vol. 9, p. 265-278, 361-370, 481-493.
 Boulenger, G. A. 1894. Catalogue of the Snakes in the British Museum (Natural History). Volume II., Containing the Conclusion of the Colubridæ Aglyphæ. London: Trustees of the British Museum (Natural History). (Taylor and Francis, printers.) xi + 382 pp. + Plates I.- XX. (Coluber mandarinus, pp. 42–43.)
 Smith, M.A. 1943. The Fauna of British India, Ceylon and Burma, Including the Whole of the Indo-Chinese Sub-region. Reptilia and Amphibia. Vol. III.—Serpentes. London: Secretary of State for India. (Taylor and Francis, printers.) xii + 583 pp. (Elaphe mandarina, pp. 157–158.)

Животные, описанные в 1842 году
Ужеобразные
Пресмыкающиеся Юго-Восточной Азии